

Televisie
Sticks and Stones (ER), een aflevering van ER
Sticks and Stones (My Name is Earl), een aflevering van My Name is Earl
Sticks and Stones (Murder, She Wrote), een aflevering van Murder, She Wrote

Muziek
Sticks and Stones (New Found Glory), een album van New Found Glory
Sticks and Stones (Tracy Lawrence album), een album van Tracy Lawrence
Sticks and Stones (Tracy Lawrence lied), een lied van Tracy Lawrence
Sticks and Stones (Cher Lloyd), een album van Cher Lloyd
Sticks and Stones (Jon), een lied van Jón Þór Birgisson
Sticks and Stones (Alien Ant Farm), een lied van Alien Ant Farm
Sticks + Stones, een lied van Nicola Roberts